Kritikerprisen (także Litteraturkritikerprisen, Nagroda Krytyków, Nagroda Norweskich Krytyków Literackich) – norweska nagroda literacka przyznawana przez Norsk Litteraturkritikerlag (Norweski Związek Krytyków) od 1950 roku.

Nagroda przyznawana w czterech kategoriach. Od 1950 roku przyznawana jest norweskim publikacjom literatury pięknej (poezja i proza). W 1978 roku dodano kategorię dla literatury dla dzieci i młodzieży, w 1994  kategorię dla krytyka roku, w 2003 kategorię dla literackich tłumaczeń, a w 2012 kategorię dla literatury faktu.

Laureaci

Nagroda dla najlepszej książki roku

Nagroda dla najlepszej książki dla dzieci i młodzieży

Przypisy 

Norweskie nagrody literackie
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019